Мияхара:

Топоним 
Мияхара — город в Японии.

Фамилии 
 — японская фамилия. Известные носители:

 Мияхара, Ацудзи (род. 1958) — японский борец греко-римского стиля.
 Мияхара, Доминик Рёдзи (род. 1958) — японский католический прелат, епископ Оиты.
 Мияхара, Мисако (род. 1962) — японский легкоатлет, марафонец.
 Мияхара, Сатоко (род. 1998) — японская фигуристка-одиночница.
 Мияхара, Юй (род. 1994) — японский борец вольного стиля.